Lac de Tengrela är en sjö i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Cascades, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Ouagadougou. Lac de Tengrela ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Lac de Tengrela.

Omgivningarna runt Lac de Tengrela är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Lac de Tengrela är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Cascades, Burkina Faso